Мергим Красники (, ; ) — шведский футболист, вратарь «Эребру».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Норрбю», в составе которого прошёл путь от детских и юношеских команд до взрослой. В июне 2008 года впервые попал в заявку клуба на официальный матч в рамках первого дивизиона с «Карлстад Юнайтед», но на поле не появился. 9 июня 2010 года на правах аренды до конца сезона отправился в «Боллебюгд», выступающий в третьем шведском дивизионе. Уже через два дня провёл первую игру за клуб против «Лерума», пропустив один мяч. В общей сложности за время аренды принял участие в 8 матчах и пропустил 13 голов. Вернувшись в «Норрбю», дебютировал в его составе 2 октября в гостевом поединке с «Турсландой». По итогам сезона 2016 года «Норрбю» занял второе место в турнирной таблице первого дивизиона и попал в стыковые матчи. В двухматчевом противостоянии с «Ассириской» клуб Красники оказался сильнее и завоевал путёвку в Суперэттан. В декабре 2016 года голкипер подписал новый контракт с клубом на два года. 2 апреля 2017 года сыграл первую игру в Суперэттане против ГАИС. В декабре 2018 года в очередной раз продлил контракт с клубом.

30 декабря 2020 года перешёл в «Эребру», подписав с клубом контракт, рассчитанный на два года. В его составе 18 июля 2021 года дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Хаммарбю». По итогам сезона 2021 года вместе с командой занял предпоследнее место в турнирной таблице и вылетел в Суперэттан.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Эребру»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Норрбю»
Игроки ФК «Боллебюгд»
Игроки ФК «Эребру»